En Pologne, Kuchary peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
Kuchary, un village dans le powiat de Dzierżoniów.
Kuchary, un village dans le powiat d'Oława.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
Kuchary, un village.

dans la voïvodie de Łódź
Kuchary, un village dans le powiat de Kutno.
Kuchary, un village dans le powiat de Łęczyca.
Kuchary, un village dans le powiat de Radomsko.

dans la voïvodie de Mazovie
Kuchary, un village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
Kuchary, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
Kuchary, un village dans la gmina de Stopnica.
Kuchary, un village dans la gmina de Wiślica.

dans la voïvodie de Silésie
Kuchary, un village.